Das Pontins Professional 1993 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1992/93. Es wurde vom 8. bis 15. Mai im Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Steve James’ Versuch der Titelverteidigung endete im Halbfinale gegen Darren Morgan. Der Waliser verpasste aber seinen zweiten Sieg bei diesem Turnier. Ken Doherty holte sich mit einem 9:3 im Finale bei seiner ersten Teilnahme seinen ersten Sieg.

Preisgeld 
Wie in den Jahren zuvor gab es für den Turniersieg 3.500 £ an Prämie.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Zum wiederholten Mal schaffte ein Spieler alleine drei Breaks von 100 oder mehr Punkten im Turnier. Zwei seiner Centurys erzielte Turniersieger Ken Doherty im Endspiel.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1993
1993